

Persone 
 Achille Pellizzari – accademico italiano
 Andrea Pellizzari – disc jockey, conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano
 Bruno Pellizzari – pistard italiano
 Francesco Pellizzari – gesuita e scrittore italiano
 Germano Pellizzari – militare italiano
 Gianmario Pellizzari – politico italiano
 Giovan Battista Pellizzari – pittore italiano
 Lorenzo Pellizzari – saggista e critico cinematografico italiano
 Ludovico Pellizzari – politico e giornalista italiano
 Sergio Pellizzari – politico italiano
 Tommaso Pellizzari – giornalista italiano
 Umberto Pellizzari – apneista italiano

Altro 
 Casa Pellizzari – dimre del pittore Giorgione